Ба́лка Безіме́нна () — балка (річка) в Україні у Чутівському й Карлівський районах Полтавської області. Права притока річки Орчик (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 13,30 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,54 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,26. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Грякове. Тече переважно на південний захід понад селом Левенцівка і на південно-західній околиці села Білухівка впадає в річку Орчик, праву притоку річки Орелі.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на балці існували скотні двори, а у XX столітті — багато газових свердловин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Полтавської області
Статті про річки Полтавської області без зображення в картці
Річки Полтавського району
Річки України без назви